Municipio de Cedar Creek puede hacer referencia a:

 Municipio de Cedar Creek (Arkansas)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Wexford, Míchigan)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Muskegon, Míchigan)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Cumberland, Carolina del Norte)
 Municipio de Cedar Creek (Dakota del Norte)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Wayne, Misuri)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Allen, Indiana)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Taney, Misuri)
 Municipio de Cedar Creek (condado de Lake, Indiana)